Storia di Roma – cronologia degli eventi riguardanti Roma
Storia di Roma – opera di Theodor Mommsen
Storia di Roma – opera di Indro Montanelli